Der Kommunikationsminister von Italien war zwischen 1946 und 2008 ein Amt in der italienischen Regierung. 2008 wurde das Kommunikationsministerium mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung zusammengelegt.

Liste (Minister)
!